I Cinque grandi palazzi sono un insieme di cinque strutture architettoniche costruite in epoca medievale dai sovrani della dinastia Joseon nella città di Seul, in Corea del Sud

Elenco 
 Changdeokgung (o Palazzo della prospera virtù, un patrimonio dell'umanità dell'UNESCO)
 Gyeongbokgung
 Changgyeonggung
 Deoksugung
 Gyeonghuigung